Birkalands valkrets är en valkrets i Finland vid riksdagsval som omfattar Birkaland.

Valkretsen har 19 mandat i riksdagen.

Riksdagsledamöter 2019-2023

Finlands Socialdemokratiska Parti (5)
Sanna Marin
Ilmari Nurminen
Pia Viitanen
Marko Asell
Jukka Gustafsson

Samlingspartiet (4)
Anna-Kaisa Ikonen
Sofia Vikman
Pauli Kiuru
Arto Satonen

Sannfinländarna (4)
Sami Savio
Sakari Puisto
Veikko Vallin
Veijo Niemi

Gröna förbundet (2)
Iiris Suomela
Satu Hassi

Centern i Finland (2)
Arto Pirttilahti
Jouni Ovaska

Vänsterförbundet (1)
Anna Kontula

Kristdemokraterna i Finland (1)
Sari Tanus

Valkretsar i Finland